Kornberg ist ein geographischer Name:

Berge und Erhebungen:
 Kornberg (Gebirgszug), bis 827 m hoher Gebirgszug des Fichtelgebirges im Nordosten Bayerns, mit seinem Hauptgipfel
 Großer Kornberg (827 m), im Martinlamitzer Forst-Nord (Fichtelgebirge) nahe Martinlamitz (Schwarzenbach an der Saale), Landkreis Hof, Bayern
 Kornberg (Gruibingen) (778,7 m), nahe Gruibingen, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Kornberg (Albeck) oder Hüble (567 m), bei Albeck (Langenau), Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Kornberg (Donsbach) (454,0 m), bei Donsbach (Dillenburg), Lahn-Dill-Kreis, Hessen
 Kornberg (405 m), im Heldburger Land, Thüringen
 Kornberg (Kellerwald) (400,4 m), im Kellerwald bei Altenlotheim (Frankenau), Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Kornberg (Lahnberge) (375 m), in den Lahnbergen bei Marburg, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen

Orte:
 Kornberg (Oberrot), Weiler im zentralen Ortsteil der Gemeinde Oberrot, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Kornberg (Wasserburg am Inn), Ortsteil von Wasserburg am Inn, Landkreis Rosenheim, Bayern

 Kornberg bei Riegersburg, ehemalige Gemeinde im Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Kornberg (Gemeinde Gratwein-Straßengel), Rotte in der Marktgemeinde Gratwein-Straßengel, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Kornberg (Gemeinde Lichtenau im Waldviertel), Katastralgemeinde von Lichtenau im Waldviertel, Bezirk Krems-Land, Niederösterreich
 Kornberg (Gemeinde Neuhofen an der Ybbs), Katastralgemeinde von Neuhofen an der Ybbs, Bezirk Amstetten, Niederösterreich

 Hinter- und Vorderkornberg oder -Chornberg, Streusiedlungsgebiet am Hang unter dem Ruppenpass in der Stadt Altstätten, Wahlkreis Rheintal, Kanton St. Gallen
 Rhode Kornberg, Korporation (Rhode) in Altstätten, mit Grundstücken auch auf dem Gebiet des Kantons Appenzell Ausserrhodens

Sonstiges:
 Kornberg, ehemaliger Steinbruch im Wernloch bei Wendelstein, Landkreis Roth, Bayern
 Schloss Kornberg, Schloss bei Dörfl (Riegersburg), Bezirk Südoststeiermark, Steiermark

Kornberg ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur Kornberg (1918–2007), US-amerikanischer Biochemiker, Nobelpreisträger für Physiologie oder Medizin 1959
 Fritz Kornberg (1889–1944), in Bad Pyrmont geborener und in Jerusalem verstorbener Architekt, der unter anderem das Ticho-Haus und das Amphitheater auf dem Scopus-Berg in Jerusalem restaurierte
 Hans Leo Kornberg (1928–2019), britischer Biochemiker deutscher Abstammung
 Roger D. Kornberg (* 1947), US-amerikanischer Biochemiker, Nobelpreisträger für Chemie 2006
 Thomas B. Kornberg (* 1948), US-amerikanischer Biochemiker

Siehe auch:
 Cornberg (Begriffsklärung)
 Kornberger
 Kornberger Sägmühle